Skönheten och odjuret eller Beauty and the Beast kan avse:

 Skönheten och odjuret (saga) – saga känd sedan 1700-talet
 Flickan och odjuret (La belle et la bête, 1946) – en fransk film från 1946
 Skönheten och odjuret (film, 1962) – en amerikansk film
 Skönheten och odjuret (film, 1983) – en dansk film 
 Skönheten och odjuret (TV-serie) – från 1987
 Skönheten och odjuret (film, 1991) – en amerikansk animerad film av Walt Disney Pictures
 Skönheten och odjuret (musikal) – från 1994.
 La Belle et la Bête (opera) - en opera av Philip Glass
 Beauty and the Beast (sång) – sång ur Walt Disney Pictures-filmen från 1991
 Beauty & the Beast (TV-serie) - en amerikansk TV-serie från 2012
 Skönheten och odjuret (film, 2017) – en amerikansk spelfilm av Walt Disney Pictures